Holstenglacis steht für:
 eine Straße in Hamburg
 Untersuchungshaftanstalt Hamburg